

Жонсьник — гміна в Вишковському повіті Мазовецького воєводства
 Жонсьник — село в гміні Свежава Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Жонсьник — село в гміні Старий Люботинь Островського повіту Мазовецького воєводства
 Жонсьник — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства